Fill – nella musica moderna l'esecuzione di un passaggio libero
Peter Fill –  allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino italiano
Shannon Fill – attrice statunitense